Swiss Open Gstaad 2019, właśc. J. Safra Sarasin Swiss Open Gstaad 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Swiss Open Gstaad rozgrywany w dniach 22–28 lipca 2019 roku w Gstaad na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 586 140 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Szwajcarii